Wronkow ist der Familienname verschiedener Personen:

 George Wronkow (1905–1989), Journalist
 Ludwig Wronkow (1900–1982), Journalist, Karikaturist